В парному розряді жіночого тенісного турніру Banka Koper Slovenia Open 2006,що проходив у рамках Туру WTA 2006, Луціє Градецька і Рената Ворачова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ева Бірнерова і Емілі Луа per walkover.

Сіяні пари 

 Марія Елена Камерін /  Еммануель Гальярді (півфінал)
 Ева Бірнерова /  Емілі Луа (фінал)

 Ярміла Ґайдошова /  Бріанн Стюарт (півфінал)
 Луціє Градецька /  Рената Ворачова (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Banka Koper Slovenia Open